Tajemnica ikony – komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza jest Stanisław Szczepaniak, a rysunków Grzegorz Rosiński.

Fabuła komiksu 

Trójka ludzi kobieta i dwóch mężczyzn kradnie z cerkwi w Bieszczadach cenną ikonę, na miejsce zostaje wezwany kapitan Żbik. Pomimo obserwacji z powietrza i blokady dróg sprawcom udaje się wymknąć, udają się do Warszawy. Milicja dzięki śladom z miejsca przestępstwa i metodzie działania ustala sprawców szajkę „Borysa”. Tymczasem Borys sprzedaje ikonę Niemcowi, który wydobywa z niej ukryty plan. Porucznik Ola śledzi Borysa i ustala, iż spotkał się on z Niemcem. Milicja zatrzymuje Niemca z biżuterią, do której miejsce ukrycia wskazywał plan. Zatrzymany przyznaje, że są to klejnoty jego  ojca oficera ss, ukryte podczas drugiej wojny światowej. Szajka „Borysa” się rozdziela, lecz mimo to kobieta i mężczyzna szybko wpadają w ręce milicji, tylko Borys ucieka. Próbuje on przekroczyć nielegalnie granicę lecz mu się to nie udaje. Przypadkowo znajdują go turyści w pieczarze nad jeziorem koło Szczecina, gdzie nocuje. Zawiadamiają milicje, która go aresztuje.

Dodatki 

 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę poznajemy autentyczną historię ormowca Jana Przybylskiego, dzięki któremu została unieszkodliwiona groźna szajka włamywaczy.

Nakład i wydania 

 wydanie  I 1969 - „Sport i Turystyka”, nakład: 80 000 egzemplarzy
 wydanie  II, Szczecin 2018- „Ongrys”

Bibliografia 

 G. Rosiński, S. Szczepaniak: Tajemnica ikony. Warszawa: Sport i Turystyka, 1969.

Kapitan Żbik
Twórczość Grzegorza Rosińskiego